El nombre Torre del Conde puede referir a:

 la Torre del Conde ubicada en Alicante (Comunidad Valenciana, España);
la Torre del Conde ubicada en la ciudad de Roma (Italia); o
la Torre del Conde ubicada en San Sebastián de La Gomera (Canarias, España).